Kentwood ist der Name folgender Orte:
 Kentwood (Louisiana)
 Kentwood (Michigan)